Let’s Stick Together steht für:

 Let’s Stick Together (Lied), Song von Wilbert Harrison (1962)
 Let’s Stick Together (Album), Album von Bryan Ferry (1976)